

Patronymes 
Averianov (masculin ; ) ou Averianova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Averianov (1948-2021), footballeur et entraîneur de football russe
 Valentin Averianov (1922-2007), aviateur soviétique

Patronyme russe